Benjamin Compaoré (1987) – atleta francese
Blaise Compaoré (1951) – politico burkinabé
Chantal Compaoré (...) – politica ivoriana naturalizzata burkinabé, moglie di Blaise